Tomasz Malinowski (1802–1879), polski działacz patriotyczny, uczestnik powstania listopadowego
 Tomasz Malinowski (1921–2013), polski polityk ZSL, poseł na Sejm PRL
 Tomasz Malinowski (1956–2018), polski dziennikarz sportowy i publicysta
 Tom Malinowski (ur. 1965) – urodzony w Polsce amerykański dyplomata, od 2018 demokratyczny kongresmen z New Jersey
 Tomasz Malinowski (ur. 1966), polski operator filmowy